Два мира:

 «Два мира» () — компьютерная ролевая игра изданная на платформах Windows и Xbox 360 в 2007 году про персонажа сардогона(саня черников).
  — немецкий фильм Густафа Грюндгенса 1939 года.
  — французский фильм Дэниэля Коэна 2007 года.
  — датский фильм Нильса Ардена Оплева 2008 года.
 «Два мира» — альбом российской певицы Мары.

См. также 
 Two Worlds (альбом ATB)